En Pologne Wiktorów désigne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Wiktorów, un village, dans le Powiat de Varsovie-ouest,
 Wiktorów, un village dans le Powiat de Wołomin.

dans la voïvodie de Łódź
 Wiktorów, un village dans le Powiat de Wieluń,
 Wiktorów, un village dans le Powiat de Zduńska Wola,
 Wiktorów, un village dans le Powiat de Zgierz.